Sălcuța se poate referi la:

 Localități din România
Sălcuța - localitate din județul Bistrița-Năsăud
Sălcuța - localitate din județul Dâmbovița
Sălcuța - localitate din județul Dolj, reședința comunei cu același nume
Sălcuța - localitate din județul Dolj

 Localități din Republica Moldova
Sălcuța - comună din raionul Căușeni
Sălcuța Nouă - comună din raionul Căușeni

Vezi și 
 Salcia (dezambiguizare)
 Sălcioara (dezambiguizare)

Toponime românești